Медаль двухсотлетия () — почётная научная награда Лондонского Линнеевского общества. Вручается ежегодно выдающемуся биологу в знак признания работы, проделанной в возрасте до 40 лет. Медаль впервые была присуждена в 1978 году к 200-летию со дня смерти Карла Линнея.

Лауреаты 

 1978 — Дэвид Лесли Хоксуорт
 1979 — 
 1980 — 
 1981 — Ричард С.К. Барнс ()
 1982 — 
 1983 — 
 1984 — 
 1985 — 
 1986 — 
 1987 — Алек Джеффрис
 1988 — 
 1989 — 
 1990 — Чарли Джарвис
 1991 — Дэвид Роллинсон ()
 1992 — 
 1993 — 
 1994 — 
 1995 — 
 1996 — Пол Хью Уильямс ()
 1997 — Дэвид Гордон Рид ()
 1998 — 
 1999 — 
 2000 — 
 2001 — 
 2002 — 
 2003 — 
 2004 — Джон Стотхард ()
 2005 — 
 2006 — 
 2007 — Макс Телфорд ()
 2008 — 
 2009 — Майкл Энджел
 2010 — Беверли Гловер
 2011 — 
 2012 — Тимоти Барраклаф ()
 
 2014 — Бонни Уэбстер ()
 2015 — Винс Смит ()
 2016 — Анджали Госвами ()
 2017 — Claire Spottiswoode
 2018 — Edwige Moyroud

Примечания

Ссылки 
 Медали и награды на сайте Лондонского Линнеевского общества

Награды по алфавиту
Награды Лондонского Линнеевского общества
Награды, появившиеся в 1978 году